Arnell är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 857 personer bosatta i Sverige. Bland bärarna av namnet märks en adelsätt, som inte längre har några medlemmar i Sverige.

Personer med efternamnet Arnell

 Alan Arnell (1933–2013), brittisk fotbollsspelare
 Alma Arnell (1857–1934), konstnär
 Hampus Wilhelm Arnell (1848–1932), botanist
 Helena Arnell (1697–1751), finländsk konstnär
 Israel Arnell (1675–1733), borgmästare och lagkommentator
 Jonas Arnell-Szurkos (född 1969), bitr. generalsekreterare/kanslichef, ordensamanuens
 Jonas Laurentii Arnell (1642–1707), prästman, superintendent
 Lars Arnell den äldre (1689–1742), präst och politiker
 Lars Arnell den yngre (1781–1856), militär och ämbetsman
 Maj Arnell (1910–2005), konstnär
 Pia Arnell (född 1929), skådespelare
 Åsa Arnell (född 1970), nationalekonom och utbildningsexpert, moderat

Källor 

Svenska efternamn